Берель — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область, Казахстан
 Берель — муніципалітет, департамент Нор, регіон О-де-Франс, Франція